Gonzalo de Borbón (Gonzalo Manuel María Bernardo Narciso Alfonso Mauricio), infante de España. Nació en el Palacio Real de Madrid el 24 de octubre de 1914. Fue el menor de los hijos de los reyes Alfonso XIII (1886-1941) y Victoria Eugenia (1887-1969).

Biografía 
Gonzalo nació en el Palacio Real de Madrid. El 29 de octubre, cinco días después de su nacimiento, fue bautizado con los nombres de Gonzalo, Manuel, María, Bernardo, Narciso, Alfonso y Mauricio, siendo sus padrinos, su abuela paterna la reina María Cristina y el rey Manuel II de Portugal El último nombre le fue impuesto en honor a su tío, el príncipe Mauricio de Battenberg, que murió en la I Guerra Mundial, poco antes del bautizo de Gonzalo.

El infante recibió una educación privada. Heredó la hemofilia de su familia materna (hecho poco conocido en España por aquella época) y sufrió algunos achaques, aunque era un gran deportista. Ostentó el rango de soldado en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Español. El 16 de mayo de 1927 fue nombrado caballero de la rama española de la Insigne Orden del Toisón de Oro.

Tras la proclamación en España de la II República, el 14 de abril de 1931, acompañó a su familia al destierro. Estudió Ingeniería en la Universidad Católica de Leuven (Bélgica) en vez de en la Universidad de Madrid (actual Universidad Complutense), como estaba planeado.

En agosto de 1934, Gonzalo se fue a pasar las vacaciones con su familia a la villa del conde Ladislao de Hoyos, en Pörtschach am Wörthersee, en Austria. En la tarde del día 11 de agosto, Gonzalo y su hermana, la Infanta Beatriz, viajaban desde Klagenfurt hasta Pörtschach. En la calle principal de la localidad de Krumpendorf, Beatriz, que conducía en ese momento, tuvo que maniobrar bruscamente para esquivar a un ciclista, el barón Richard von Neimans (1876-1943). El coche colisionó contra un muro y los dos ocupantes, en apariencia, no sufrieron heridas. Pocas horas más tarde, Gonzalo comenzó a dar síntomas de sangrado abdominal y, a consecuencia de esto y de su débil estado de salud, murió dos días después. Fue enterrado en la localidad de Pörtschach. En España, Renovación Española y otros elementos monárquicos organizaron funerales multitudinarios por el infante difunto.

En 1985 el rey Juan Carlos I ordenó el traslado de sus restos, junto con los de sus dos hermanos fallecidos, Alfonso y Jaime, al Monasterio de El Escorial.

Títulos y órdenes

Títulos 

 Su Alteza Real el Serenísimo Señor Don Gonzalo de Borbón, Infante de España

Órdenes 

  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama Española, 16/05/1927).
 Condecorado con la Medalla del Homenaje de los Ayuntamientos a los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia (1925).

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 

Infantes de España por nacimiento
Casa de Borbón en España
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Fallecidos por accidentes de tráfico
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XX
Nacidos en Madrid
Condecorados con la Medalla del Homenaje de los Ayuntamientos a los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia